Viçosa do Ceará kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Viçosa do Ceará (kommun), 
 Viçosa do Ceará (ort), 

Robotskapade Brasilienförgreningar